Суперкубок Италии по футболу 1998 года () — 11-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 29 августа на стадионе «Делле Альпи» в Риме. В нём сошлись победитель Серии А сезона 1997/98 туринский «Ювентус» и обладатель Кубка Италии сезона 1997/98 римский «Лацио».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 1997/1998
 Кубок Италии по футболу 1997/1998
 Суперкубок Италии по футболу

1998
Суперкубок Италии 1998
Суперкубок Италии 1998
Суперкубок Италии
События 29 августа
Август 1998 года
Футбольные соревнования в Турине